Jméno a příjmení Miloslav Čermák má více nositelů:

 Miloslav Čermák (* 1986) – český lední hokejista
 Miloslav Čermák (historik) (1941–2020) – český historik a nakladatel
 Miloslav Čermák (politik) (1944–2010) – český starosta a obecní zastupitel města Náchoda